Messerschmidt har flere betydninger:

 Messerschmitt – Tysk flyfabrik
 Messerschmidt, Morten – Dansk politiker